Sur es una de las 4 subdivisiones del departamento colombiano del Atlántico. Se ubica en el sur del departamento y está integrada por los siguientes 7 municipios:

 Campo de la Cruz
 Candelaria
 Luruaco
 Manatí
 Repelón
 Santa Lucía
 Suán

Véase también 
 Municipios del Atlántico
 Subdivisiones del Atlántico
 Provincias de Colombia

Referencias 

Sur